Улица Зи́леню ( — Голубичная) — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Зиленю в Риге;
 Улица Зиленю в Елгаве.